Boron – comune della Francia nel dipartimento del Territorio di Belfort
Boron – comune del Mali nel circondario di Banamba
Boron – centro abitato statunitense della California
Boron – città della Costa d'Avorio